Barbara Bonansea  née le   est une footballeuse italienne ;
 Miranda Bonansea née  le  et morte le  est une actrice et comédienne italienne.